Jablonné può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Jablonné nad Orlicí, città del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice
Jablonné v Podještědí, città del distretto di Liberec, nell'omonima regione